Феликс Иосифович Станевский (род. 25 декабря 1937) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО в 1966 г., Дипломатическую академию МИД СССР в 1975 г. 

Работал в посольствах СССР в Италии, Бельгии, был советником делегаций СССР на Венских переговорах по сокращению вооружённых сил и вооружений в Центральной Европе, на советско-американских переговорах в Женеве по сокращению ракет средней дальности.

Заведовал отделом прав человека МИД СССР. Участвовал в двусторонних и многосторонних международных встречах и переговорах по гуманитарным вопросам, в том числе в Парижской и Копенгагенской конференциях ОБСЕ.

Был представителем СССР в Комиссии ООН по правам человека, главой делегации СССР в этой комиссии, возглавлял советскую делегацию в Экономическом и Социальном Совете ООН.
21 сентября 1996 — 24 августа 2000 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Грузии.
С 2000 года — на пенсии.
2001—2013 — Независимый эксперт от РФ в ЕКРН при Совете Европы.

Семья 
Женат, имеет дочь. В настоящее время заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, журналист.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (20 июня 1994)
 Чрезвычайный и полномочный посол (17 апреля 1998)

Примечания

Ссылки 
Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Послы Российской Федерации в Грузии